Potwory i ja (ang. Me and My Monsters, 2010-2011) – australijsko-brytyjski serial komediowy stworzony przez Marka Granta i Claudii Lloyd.

Światowa premiera serialu miała miejsce 18 października 2010 roku na antenie Ten Network. W Polsce premiera serialu odbyła się 31 października 2012 roku na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Rodzina Carlsonów przeprowadza się z Australii do Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia odkrywają, że nowy dom ma lokatorów, którzy jakiś czas temu zasiedlili piwnicę. Lokatorami tymi są trzy sympatyczne potwory - Fiend, Haggis i Norman.

Obsada 
 Macauley Keeper jako Eddie Carlson
 Lauren Clair jako Kate Carlson
 Felix Williamson jako Nick Carlson
 Ivy Latimer jako Angela Carlson
 Don Austen jako Haggis
 David Collins jako Norman
 Heath McIvor jako Fiend

Spis odcinków

Bibliografia 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale komediowe
Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji Network Ten